

Семеновське — село, Баймацький район, Башкортостан
 Семеновське — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Семеновське — село, Поріцький район, Чувашія
 Семеновське — село, Шабалінський район, Кіровська область

Див. також 
 Семеново